Шимек — чешская фамилия.
 Шимек, Ладислав (1912—1962) — чехословацкий антикоммунист, участник подпольной организации Чёрный лев 777.
 Шимек, Радим (род. 1992) — чешский профессиональный хоккеист.